Knottenried bezeichnet folgende Orte in Bayern:

 Knottenried (Aichach), Stadtteil von Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg
 Knottenried (Immenstadt im Allgäu), Stadtteil von Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu